Santa Cristina kan syfta på:

Geografi

Franska Polynesien 

 Tahuata,

Italien 

 Santa Cristina d'Aspromonte, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Santa Cristina, Pavia, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Santa Cristina (ort i Italien, Veneto), Provincia di Treviso, 
 Santa Cristina (ort i Italien, Toscana), Province of Florence, 

Robotskapade Franska Polynesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar